Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Zweden.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Zweden
IJslandse